Wallace Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 Wallace Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland.